CDS (ekonomia)
 CDS (motoryzacja)
 Single CD (w skrócie CDS)
 Codex Diplomaticus Silesiae